Чемпионат Уругвая по футболу среди женщин проводится с 1997 года под эгидой АУФ. Был организован после получения просьбы об этом от ФИФА. До 2000 года к розыгрышу допускались только клубы Монтевидео, и турнир был столичной лигой (которая также проводилась минимум до 2008 года). В 2001 и 2003 годах проводился совместно с клубами ОФИ. С 2002 года проводится по системе Апертура-Клаусура. Максимальное число участников чемпионата равно 12 (в сезоне 2011 года).

Чемпионы

Титулы

См. также 
 Женский чемпионат клубов-чемпионов регионов (чемпионат ОФИ)
 Мужской чемпионат Уругвая

Примечания

Ссылки 
 чемпионат на сайте АУФ
 чемпионат на RSSSF

Футбольные соревнования в Уругвае
Уругвай